Le Derby du Soleil (en italien, Derby del Sole) se réfère à la rivalité entre deux clubs de football italiens, l'AS Rome créée en 1927 et le SSC Naples créée en 1926.

Historique de la rivalité

La confrontation est plus liée à une opposition de cultures, de villes, qu'à l'opposition des deux clubs en eux-mêmes : en effet, on a affaire à une rivalité historique entre les deux plus grandes villes de l'Italie méridionale, et c'est en fait la capitale politique et administrative "riche", qui est opposée au peuple napolitain, symbolisé bien malgré lui par le contre-pouvoir historique que représente la mafia, ainsi que la mentalité historique d'opposition à l'ordre et à la discipline romaine de la part des napolitains.

La rivalité atteint son paroxysme à la fin des années 1980, à l'époque où la Roma des grandes heures de Conti rencontre le Napoli de Maradona. Une des répercussions malheureuses de cette opposition est notamment l'accueil glacial réservé par le public romain à Diego Maradona en finale de la Coupe du monde de football 1990, au stade Olympique, à Rome. Celui-ci fut conspué durant toute la partie.

La rivalité se calme durant les années 1990, coïncidant avec le déclin des deux clubs méridionaux.

Liste des résultats

Championnat

Coupe d'Italie

Records 

 Victoire de Rome avec le plus grand écart de buts:
Rome-Naples 8-0 (Serie A 1958-59)

 Égalité avec le plus de buts:
Rome-Naples 4-4 (Serie A 2007-08)

 Victoire de Naples avec le plus grand écart de buts:
Naples-Rome 4-0 (Serie A 1971-1972, Serie A 1980-81)

À Rome 

 Dernière victoire de l'AS Rome:
En Serie A: 2-1 ()
En Coupe d'Italie: 2-1 ()

 Dernière égalité:
En Serie A: 2-2 ()
En Coupe d'Italie: 0-0 ()

 Dernière victoire du SSC Naples:
En Serie A: 0-2 ()
En Coupe d'Italie: 0-1 ( mai 1962)

À Naples 
 Dernière victoire du SSC Naples:
En Serie A: 2-0 ()
En Coupe d'Italie: 3-2 ()

 Dernière égalité:
En Serie A: 2-2 ()
En Coupe d'Italie: 0-0 ()

 Dernière victoire de l'AS Rome:
En Serie A: 1-3 ()
En Coupe d'Italie: 0-3 ()

Statistiques
Ce tableau ci-dessous nous montre les victoires et les nuls des deux équipes en Serie A et en Coupe d'Italie.

Notes et références 
 
 

Rivalités dans le football en Italie
Face-à-face de l'AS Rome
SSC Naples